Агрон (Agron) може да се отнася за:

 Агрон (цар на Лидия)
 Агрон (Кос), в митологията син на Евмел; превърнат в горска сова
 Агрон (цар на Илирия) (250—230 пр.н.е.)